«Тук-тук и его приятель Жук» (другое название — «Тук-тук») — советский сатирический мультипликационный фильм. Один из двух первых (второй — «Мурзилка в Африке») рисованных мультипликационных фильмов, созданных отделом художественной мультипликации (организован в 1934 году) студии Украинфильм, приводится как пример украинской анимации.

История 
Работа над фильмом была начата в 1928 году на Киевской киностудии одним из основателей украинской анимации Вячеславом Левандовским. «Тук-тук и его приятель Жук» должен был стать его первым звуковым мультфильмом (премьера первого звукового мультипликационного фильма «Пароходик Вилли», снятого Уолтом Диснеем, состоялась в 1928 году). Фильм снимался в технике плоской марионетки под фонограмму, ритм которой определял ритм действия. Закончить мультфильм режиссёру, работавшему практически в одиночестве, не удалось из-за технических трудностей выполнения поставленных задач и ограниченных возможностей плоской марионетки. Фильм был переснят учениками В. Левандовского только в 30-е годы.

Один из старейших сохранившихся украинских мультипликационных фильмов. Включён в проект реставрации Национальным центром Александра Довженко.

Сюжет 
Приключения мальчика по прозвищу Тук-тук и его собаки Жука.
Аллегория на тему борьбы с японскими милитаристами.

Создатели

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1935 года
Сатирические мультфильмы СССР
Пропагандистские мультфильмы СССР
Фильмы студии «Украинфильм»
Короткометражные мультфильмы СССР 1930-х годов